Chemineau (mot ancien pour « vagabond ») peut faire référence à :
 Jean Chemineau (1771-1852), général français.
 Sophie Chemineau, actrice française.
 Bernard Chemineau (1920-1989), industriel de la pharmacie.
 Léonard Chemineau (né en 1982), auteur de bandes dessinées.
 Diloy le chemineau, roman de la comtesse de Ségur
 Le Vieux Chemineau, film sorti en 1908.
 Bébé chemineau, film sorti en 1911.
 
 Le Chemineau, pièce de théâtre de Jean Richepin de 1897
 Le Chemineau, film de 1935